Uher Ödön (1859–1931) fényképész, filmgyáros
 Uher Ödön (1892–1989) filmrendező, operatőr, feltaláló, az előbbi fia